Desa Kenalan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kenalan (administrativ by i Indonesien, lat -7,44, long 110,41), Jawa Tengah, 
 Desa Kenalan (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 110,22), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar